Die U-19-Fußball-Asienmeisterschaft 2014 (offiziell: AFC U-19 Championship 2014) war die 38. Ausgabe des Turniers und wurde vom 9. bis zum 23. Oktober in Myanmar ausgetragen. Gleichzeitig fungierte die Endrunde als Qualifikation für die U-20-Fußball-Weltmeisterschaft 2015 in Neuseeland.

Austragungsorte 
Die U-19-Asienmeisterschaft wurde in zwei Stadien in Myanmar ausgetragen. Dabei wurden fünf der sieben Spiele der Finalrunde in Rangun ausgetragen.

Als Stadien dienten:
 Thuwanna-Stadion, Rangun (Kapazität: 32.000 Plätze)
 Wunna Theikdi Stadium, Naypyidaw (Kapazität: 30.000 Plätze)

Teilnehmer

Qualifikation 
Von 46 Mitgliedsverbänden der AFC meldeten sich 36 zur Teilnahme an. Die Mannschaften wurden nach ihrer geographischen Lage in die Westgruppe, bestehend aus West-, Zentral- und Südasien, und die Ostgruppe, bestehend aus Südost- und Ostasien sowie Australien, verteilt. Bei der Auslosung wurden die Mannschaften in zwei Gruppen à fünf Mannschaften, fünf Gruppen à vier Mannschaften und zwei Gruppen à drei Mannschaften aufgeteilt. Die neun Gruppensieger sowie die sechs besten Gruppenzweiten qualifizierten sich für die Endrunde.

Die Qualifikation wurde zwischen dem 3. und 12. Oktober 2013 gespielt. Folgende Mannschaften konnten sich für die Endrunde qualifizieren:

Auslosung der Gruppenphase 
Die Gruppenauslosung fand am 24. April 2014 in Yangon statt. Die Gastgeber wurden als Gruppenkopf der ersten Gruppe gesetzt, die restlichen Mannschaften wurden gemäß ihren Ergebnissen bei der letzten Ausgabe über die vier Lostöpfe verteilt. 

Die Auslosung ergab folgende Gruppen:

Gruppenphase 
Die Gruppensieger und -zweiten qualifizieren sich für das Achtelfinale, die Dritt- und Viertplatzierten scheiden aus dem Wettbewerb aus. Bei Punktgleichheit zweier oder mehrerer Mannschaften wird die Platzierung durch folgende Kriterien ermittelt:

 Anzahl Punkte im direkten Vergleich
 Tordifferenz im direkten Vergleich
 Anzahl Tore im direkten Vergleich
 Anzahl Auswärtstore im direkten Vergleich
 Wenn nach Anwenden der Kriterien 1 bis 4 zwei oder mehr Mannschaften immer noch den gleichen Tabellenplatz belegen, werden die Kriterien 1 bis 4 ausschließlich für die Spiele zwischen den entsprechenden Mannschaften angewendet. Sollte dies zu keiner definitiven Platzierung führen, werden die Kriterien 6 bis 9 angewendet.
 Tordifferenz aus allen Gruppenspielen
 Anzahl Tore in allen Gruppenspielen
 Wenn es nur um zwei Mannschaften geht und diese beiden auf dem Platz stehen, kommt es zwischen diesen zu einem Elfmeterschießen.
 Niedrigere Anzahl Punkte durch Gelbe und Rote Karten (Gelbe Karte 1 Punkt, Gelb-Rote und Rote Karte 3 Punkte, Gelbe Karte auf die eine direkte Rote Karte folgt 4 Punkte)
 Losziehung

Gruppe A 

|}

Gruppe B 

}

|}

Gruppe C 

|}

Gruppe D 

|}
Alle Zeitangaben in Ortszeit UTC+6:30.

Finalrunde 
Das Viertel- und Halbfinale sowie das Finale wird im K.-o.-System gespielt. Steht es bei den Spielen der Finalrunde nach der regulären Spielzeit von 90 Minuten unentschieden, kommt es zur Verlängerung von zweimal 15 Minuten und eventuell (falls immer noch kein Sieger feststeht) zum Elfmeterschießen.

Spielplan 

1 Sieg nach Verlängerung
2 Sieg im Elfmeterschießen

Viertelfinale 

|}

Halbfinale 

|}

Finale 

|}
Alle Zeitangaben in Ortszeit UTC+6:30.

Weblinks 
 Offizielle Website der U-19-Fußball-Asienmeisterschaft

Einzelnachweise 

2014
Fußballveranstaltung 2014
Fußball (Myanmar)
Sportveranstaltung in Rangun
Sportveranstaltung in Naypyidaw